Kommunerna i Granadaprovinsen är 170 till antalet. Granadaprovinsen ligger i Andalusien, Spanien.

Provinskod: 18.

Referenser

Noter

Allmänna källor
Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Provinser i Andalusien
Granada (provins)
Spaniens kommuner